

Geografia 
 Broglie – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia

Persone 
 Achille Léonce Victor Charles, duca de Broglie (1785-1870) – politico e diplomatico francese
 Albert de Broglie (1821-1901) – politico francese
 Amédée de Broglie (1772-1852) – militare e politico francese
 Charles de Broglie (1765-1849) – presbitero francese
 François-Marie de Broglie (1611-1656) (1611-1656) – militare francese
 François-Marie de Broglie (1671-1745) (1671-1745) – militare francese
 Gabriel de Broglie (1931) – storico e politico francese
 Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (1892-1987) – fisico, matematico e storico francese
 Louise de Broglie (1818-1882) – biografa francese
 Maurice de Broglie (1875-1960) – fisico francese
 Maurice-Jean de Broglie (1766-1821) – vescovo cattolico francese
 Victor-François de Broglie (1718-1804) – generale francese
 Victor-Maurice de Broglie (1647-1727) – militare francese

Storia di famiglia 
 Casata di Broglie – famiglia nobile francese, originaria del Piemonte, che emigrò in Francia nell'anno 1643